Володимир Євгенович Бесчастних (; * 1 квітня 1974, Москва) — радянський і російський футболіст, нападник.

Кар'єра гравця 
Бесчастних здобув популярність завдяки виступам за московський «Спартак», в якому він грав з 1991 по 1994 роки, а також з 2001 по 2002 роки. У 1992 році у віці 18 років Бесчастних дебютував в збірній Росії. У 1994 році форвард перейшов в німецький «Вердер», а з 1996 по 2001 роки виступав за іспанський «Расинг». Також футболіст грав за турецький «Фенербахче», московське «Динамо» і ще за декілька російських клубів.

За свою кар'єру Бесчастних провів 71 матч за національну команду, в яких забив 26 м'ячів. Це найкращий результат за кількістю голів за історію збірної Росії.

Завершив кар'єру гравця 2008 року виступами за казахстанський клуб «Астана».

Статистика виступів

Клубна

Титули і досягнення 
 Чемпіон Росії (4):
 Спартак (Москва): 1992, 1993,1994, 2001
 Володар Кубка СРСР (1):
 Спартак (Москва): 1991-92
 Володар Кубка Росії (1):
 Спартак (Москва): 1993-94
 Володар Суперкубка Німеччини (1):
 «Вердер»: 1994

Посилання 
 На сайті ФК «Спартак» Москва 
 Статистика на сайті klisf.info  
 На сайті «Сборная России по футболу»  
 Статистика виступів в Іспанії і Німеччині  

Російські футболісти
Футболісти «Астани»
Футболісти «Вердера»
Футболісти «Динамо» (Москва)
Футболісти «Кубані»
Футболісти «Спартака» (Москва)
Футболісти «Фенербахче»
Футболісти «Хімок»
Уродженці Москви
Російські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Німеччині
Футбольні легіонери в Іспанії
Футбольні легіонери в Туреччині
Футбольні легіонери в Казахстані